Deepwater - signifiant littéralement eau profonde - peut se référer à :
 Deepwater, village australien de Nouvelle-Galles du Sud.
 Deepwater, film de David S. Marfield, sorti en 2005.
 Deepwater, film américain de Peter Berg, sorti en 2016, sur la catastrophe écologique de la plate-forme Deepwater Horizon (voir ci-dessous).
 Deep Water, titre alternatif de The Mercy, film britannique de James Marsh, prévu pour 2017.

Toponyme 

 Deepwater, une ville du comté de Henry, dans le Missouri.

Voir aussi 
 Deepwater Horizon, une plate-forme pétrolière dans le golfe du Mexique, à l'origine d'une pollution majeure lors de son incendie en 2010
 Deep Water, un film indonésien sorti en 2010.